|-
| (144401) 2004 ED7||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144402) 2004 EG7||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144403) 2004 EH7||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144404) 2004 EK7||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144405) 2004 EP7||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144406) 2004 EQ8||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144407) 2004 EV8||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144408) 2004 EZ8||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144409) 2004 EC9||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144410) 2004 EF9||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144411) 2004 EW9||||15 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144412) 2004 EH10||||14 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144413) 2004 EF11||||10 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144414) 2004 EM11||||10 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144415) 2004 ES11||||10 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144416) 2004 EZ11||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144417) 2004 EU12||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144418) 2004 EF14||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144419) 2004 ER14||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144420) 2004 ET14||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144421) 2004 EU16||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144422) 2004 EL18||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144423) 2004 ET18||||14 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144424) 2004 EU19||||14 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144425) 2004 EH20||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144426) 2004 EG23||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144427) 2004 EC26||||14 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144428) 2004 EC27||||14 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144429) 2004 EK28||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144430) 2004 EM31||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144431) 2004 EP31||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144432) 2004 EP32||||15 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144433) 2004 EC33||||15 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144434) 2004 EF33||||15 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144435) 2004 EV33||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144436) 2004 ED34||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144437) 2004 EH34||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144438) 2004 EA35||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144439) 2004 EB35||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144440) 2004 EC35||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144441) 2004 EM35||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144442) 2004 EA37||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144443) 2004 EG38||||14 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144444) 2004 EN38||||14 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144445) 2004 EQ38||||14 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144446) 2004 EA39||||14 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144447) 2004 EG39||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144448) 2004 EJ40||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144449) 2004 EV40||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144450) 2004 EX40||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144451) 2004 EA41||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144452) 2004 EC41||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144453) 2004 EQ41||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144454) 2004 EC42||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144455) 2004 EF42||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144456) 2004 EZ42||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144457) 2004 EQ43||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144458) 2004 ET43||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144459) 2004 EW43||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144460) 2004 EZ43||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144461) 2004 EO44||||14 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144462) 2004 EP47||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144463) 2004 EA48||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144464) 2004 EL48||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144465) 2004 EM48||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144466) 2004 EO49||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144467) 2004 EV51||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144468) 2004 ET52||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144469) 2004 EC55||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144470) 2004 ED55||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144471) 2004 EE55||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144472) 2004 EW55||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144473) 2004 ED56||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144474) 2004 EE56||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144475) 2004 EJ56||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144476) 2004 EK56||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144477) 2004 EL56||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144478) 2004 ER56||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144479) 2004 EW57||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144480) 2004 ET58||||15 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144481) 2004 EV58||||15 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144482) 2004 EW59||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144483) 2004 EE60||||15 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144484) 2004 ER61||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144485) 2004 ES61||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144486) 2004 EC63||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144487) 2004 EO63||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144488) 2004 EP63||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144489) 2004 EW63||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144490) 2004 EX63||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144491) 2004 EF65||||14 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144492) 2004 EQ65||||14 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144493) 2004 ES65||||14 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144494) 2004 EW65||||14 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144495) 2004 EP66||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 144496 Рейнґард (Reingard)||||14 березня 2004||Обсерваторія Вільдберг||Рольф Апіцш
|-
| (144497) 2004 EO67||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144498) 2004 ES67||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144499) 2004 EE68||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144500) 2004 EV68||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

144400